Níkos Vértis (en ) est un chanteur grec de laïkó moderne, né le  à Gorinchem aux Pays-Bas. Il a commencé sa carrière en 2003 avec l'album Πολύ απότομα.

Discographie

2003: Πολύ απότομα
2004: Πάμε ψυχή μου
2005: Πώς περνάω τα βράδια μόνος
2007: Μόνο για σένα
2009: Όλα είναι εδώ
2011: Είμαι μαζί σου
2012: Προτάσεις
2015: Νίκος Βέρτης

Liens externes 
 
 

Chanteur grec
Naissance en août 1976
Naissance à Gorinchem